Denumirea de Bojurovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bojurovo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Bojurovo, un sat în comuna Kubrat, regiunea Razgrad;
 Bojurovo, un sat în comuna Vărbița, regiunea Șumen.